Кладбище советских солдат () — кладбище, находящееся на улице Опольской в городе Ключборк, Польша. На кладбище похоронены советские военнослужащие, погибшие во время боёв в Ключборке и его окрестностях во время Второй мировой войны. Кладбище внесено в реестр охраняемых исторических памятников Опольского воеводства (А 146/86).

История 
Кладбище было создано в 1945 году на месте разрушенного немецкими властями еврейского кладбища. На кладбище похоронено 6278 погибших военнослужащих Советской Армии.

21 ноября 1986 года кладбище советских солдат было внесено в реестр охраняемых исторических памятников Опольского воеводства.

Похороненные на кладбище 
 Василишин Михаил Иванович (1910—1945) — Герой Украины (могила № 152).
 Бессонов Павел Васильевич (1909—1945) — старшина , могила № 75
 Секретарюк Афанасий Михайлович (1909—1945.01.29) — гвардии младший сержант, могила № 24
 Ущаповский Петр Маркович (1912—1945) — командир 2 танкового батальона, 100 танковой бригады, 31 танкового корпуса, убит в боях за город Гротткау 05.02.1945, могила № 11.
 Симак Иван Павлович (1910—1945) — лейтенант, командир пулеметного взвода.

Примечания

Ссылки 
 Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych — województwo opolskie 

Кладбища Опольского воеводства
Памятники Опольского воеводства
Советские воинские захоронения Польши
Кладбища Ключборка
Памятники Ключборка